Parish steht für:
 Parish, Verwaltungseinheit in einigen Ländern

Parish ist der Familienname folgender Personen:
 Amy Parish, Anthropologin und Primatologin
 David Parish (1778–1826), deutscher Kaufmann
 Ed Parish Sanders (1937–2022), US-amerikanischer Theologe
 Elias Parish Alvars (1808–1849), britischer Harfenist und Komponist
 Guido Parisch (1884–1968), italienischer Filmregisseur, Drehbuchautor und Gelegenheits-Schauspieler
 Hermine von Parish (1907–1998), deutsche Künstlerin, Kunsthistorikerin und Kunstsammlerin

 Kylie Parish (* 1975), Schriftsteller und Illustrator
 Mitchell Parish (1900–1993), US-amerikanischer Liedtexter
 Neil Parish (* 1956), britischer Politiker (Conservative Party)
 Robert Parish (* 1953), US-amerikanischer Basketballspieler
 Samuel Bonsall Parish (1838–1928), US-amerikanischer Botaniker
 Sarah Parish (* 1968), britische Schauspielerin

Parish ist der Vorname folgender Personen:
 Wesley Parish Hunt, siehe Wesley Hunt (* 1981), US-amerikanischer Politiker

Sonstiges:
 Parish Ledge, Gebirgskamm im Viktorialand, Antarktika
 Parish-Riegel, Gebirgskamm im Viktorialand, Antarktika

Siehe auch:
 Von Parish Kostümbibliothek, Bibliothek und museale Sammlung zur Mode- und Kostümgeschichte
 Parrish
 Parisch